Хусеин Чокић (Кључ, 16. јун 1931) је југословенски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1962. || Козара || Партизан који подржава Јакова
|-
| 1962. || Мачак под шљемом || Иван Капсула
|-
| 1963. || Лицем у лице || Милун Копривица
|-
| 1963. || Wиннетоу || Вил Паркер
|-
| 1964. || Марш на Дрину || Наредник
|-
| 1964. || Прометеј с отока Вишевице || Партијац
|-
| 1965. || Проверено, нема мина || Иве
|-
| 1965. || Истим путем се не враћај || Мистер
|-
| 1966. || Сретни умиру двапут || Затвореник
|-
| 1966. || Коњух планином || Командант одреда
|-
| 1967. || Диверзанти || Павле
|-
| 1967. || Кораци кроз магле || Гаврилка
|-
| 1967. || Каја, убит ћу те! || Никица
|-
| 1968. || Сунце туђег неба || Обрад
|-
| 1968. || Одисеја ТВ мини серија || Еумео
|-
| 1968. || Подне || /
|-
| 1968. || Тачно у 05,00 Кратки филм || /
|-
| 1969. || Срамно лето || /
|-
| 1969. || Моја страна света || Отац 4 сина
|-
| 1969. || Растанак Кратки филм || /
|-
| 1969. || Кад сам био војник ТВ мини серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Угурсуз ТВ филм || Малик
|-
| 1971. || Дан дужи од године || /
|-
| 1971. || Деветнаест дјевојака и један морнар || /
|-
| 1971. || Овчар || Чобан
|-
| 1971. || Енеиде ТВ серија || Ацестес
|-
| 1971. || Клопка за генерала || Животић
|-
| 1972. || Девето чудо на истоку || Ресул
|-
| 1972. || Валтер брани Сарајево || Павле, члан лажног комитета
|-
| 1973. || Моја велика авантура ТВ мини серија || /
|-
| 1973. || Сутјеска || Сељак којег Немци убијају испред куће
|-
| 1974. || Валтер брани Сарајево ТВ серија || Павле, члан лажног комитета
|-
| 1975. || Доктор Младен || Ђука
|-
| 1976. || Сјеверно од сунца ТВ филм || Бранко
|-
| 1977. || Марија ТВ серија || Стјепан, мјештанин Јурдола
|-
| 1977. || Хајка || /
|-
| 1978. || Љубица || Ђед
|-
| 1978. || Случајни крајпуташи ТВ филм || /
|-
| 1979. || Осма офанзива ТВ серија || Ђуро Узелац
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Примирје Кратки филм || /
|-
| 1989. || Искушавање ђавола || Пуниша Радојев Змајевић
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1931.
Југословенски глумци
Босанскохерцеговачки глумци
Кључани